Теорема — драматичний фільм італійського режисера, сценариста та письменника П'єра Паоло Пазоліні, знятий у 1968 році
 Теорема — твердження, для якого в теорії, що розглядається, існує доказ (інакше кажучи, доведення)